Johnston kan som auktorsförkortning betyda:

 George Johnston naturalist 
 Barry C. Johnston
 George Johnston
 Ivan Murray Johnston
 Jen Johnston
 John Robert Johnston
 Marshall Conring Johnston
 Peter R. Johnston
 Robert Mackenzie Johnston
 Thomas Harvey Johnston

Robotskapade auktorsförkortningar